Le patronyme Barbé,  est un surnom, de l'ancien français barbé (qui a de la barbe, barbu).

Variantes : Barbée, Barbez et .

 François Barbé-Marbois (1745-1837), diplomate et homme politique français ;
 Henri Barbé (1902-1966), militant politique français ;
 Jacques Barbé, dit Jacques Dynam, (1923-2004), acteur français ;
 Jean Barbé (?-1547), marchand, libraire et imprimeur français ;
 Marc Barbé (né en 1961), acteur français ;
 Télesphore Barbé (1822-1892), luthier français.